Port lotniczy Kiofi Gihofi – jeden z aeroportów Burundi. Jest to czwarte pod względem wielkości lotnisko tego kraju.

Linki zewnętrzne 
 

Kiofi